La Vysšaja Liga 1987-1988 è stata la 54ª edizione del massimo campionato sovietico di pallacanestro maschile. La vittoria finale è stata appannaggio del CSKA Mosca.

Prima fase

Seconda fase

Poule qualificazione

Poule retrocessione

Play-off

Tabellone

Squadra vincitrice

Collegamenti esterni
 Чемпионат СССР по баскетболу на сайте slamdunk.ru
 Чемпионат СССР по баскетболу 1987/1988 (турнирная таблица) на сайте спортивных протоколов
 Чемпионат СССР по баскетболу 1987/1988 (протоколы матчей) на сайте спортивных протоколов

Pallacanestro nel 1987
Pallacanestro nel 1988
1987-1988